UW steht als Abkürzung für:
 Russland nach dem ICAO-Code
 Umspannwerk, Teil des elektrischen Versorgungsnetzes
 Umstandswort, siehe Adverb
 Unia Wolności, frühere linksliberale politische Partei in Polen
 Universität Warschau, staatliche Universität in der polnischen Hauptstadt Warschau und größte Hochschule in Polen
 Universität Wuppertal, siehe Bergische Universität Wuppertal
 Universität Würzburg, siehe Julius-Maximilians-Universität Würzburg
 Universitätsbibliothek Wuppertal, Bibliothek der Bergischen Universität Wuppertal
 University of Washington, Universität im US-Bundesstaat Washington
 University of Waterloo Universität Waterloo, öffentliche Forschungsuniversität der Stadt Waterloo, Provinz Ontario, Kanada 
 University of Windsor, Universität in der kanadischen Provinz Ontario
 University of Winnipeg, U of W, staatliche Universität in Winnipeg, Hauptstadt der kanadischen Provinz Manitoba
 University of Wisconsin–Madison, staatliche Universität in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin
 University of Wollongong, Universität im australischen Bundesstaat New South Wales
 University of Wyoming, staatliche Universität in Laramie US-Bundesstaat Wyoming
 Ålesund in der Provinz Møre og Romsdal, Norwegen (Kfz-Kennzeichen)

u. W. steht als Abkürzung für:
 unlauterer Wettbewerb, unseres Wissens, unter Wasser

u.w. steht als Abkürzung für:
 und weitere

Siehe auch:

Abkürzung